

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Goraguer (1931-2023), compositeur et arrangeur français ;
 Bernard Goraguer (1948-), footballeur français ;
 Léon Goraguer (1901-1980), homme politique français ; 

Homonymie de patronyme